Zaal ist der Familienname folgender Personen:

 Hannie Pollmann-Zaal (1952–2010), niederländische Diplomatin
 Timo Zaal (* 2004), niederländischer Fußballspieler